Влади́мир Никола́евич Ивано́вский (, Вышний Волочёк — 4 января 1939, Минск) — российский и советский философ, педагог высшей школы.

Биография 
Родился в Вышнем Волочке в 1867 году.

Окончил историко-филологический факультет Московского университета (1891).

Приват-доцент Московского и Казанского университетов. Учёный секретарь журнала «Вопросы философии и психологии», профессор философии историко-филологического факультета Казанского университета, ректор Самарского государственного университета (1919—1921), профессор Белорусского государственного университета (1921—1927).

Похоронен в Ленинграде на Смоленском кладбище. В августе 1968 г. прах перевезён в Москву и захоронен на Востряковском кладбище.

Культурное наследие 
Автор одной из первых в России работ по философии науки.

Сочинения 
 Движение за распространение университетского образования в России. — , 1900.
 Ассоциационизм психологии и гносеологии. Ч. 1. — Казань, 1905.
 Введение в философию. — Казань, 1909.
 К вопросу о генезисе ассоциационизма. — Казань, 1910.
 Логика истории как онтология единичного. — , 1922.
 Методологическое введение в науку и философию. Т. 1. — , 1923.

Примечания

Ссылки 
 Петровский А. В. 
 .

Философы России
Философы СССР
Философы Белоруссии
Выпускники историко-филологического факультета Московского университета
Преподаватели МГУ
Преподаватели Казанского университета
Преподаватели Самарского государственного университета
Преподаватели Белорусского государственного университета
Авторы Энциклопедического словаря Гранат
Перезахороненные со Смоленского православного кладбища
Похороненные на Востряковском кладбище